Sund falu Feröer Streymoy nevű szigetén
 Sund az Öresund tengerszoros közhasználatú neve